Martín Miguel puede referirse a:
 Martín Miguel un municipio de la provincia de Segovia, en España;
 Martín Miguel de Güemes, héroe de la Independencia Argentina;
 Martín Miguel Navarro, poeta español del Siglo de Oro.